

Чербай — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Чербай — присілок, Ядрінський район, Чувашія